

Toponymie

États-Unis 
 Little Hope, une communauté en Alabama.
 , une communauté en Pennsylvanie.
 , une communauté dans le Wisconsin.

Nouvelle-Zélande 
 Little Hope, une rivière du nord-ouest de l’Île du Nord.

Titre d'œuvre 
Little Hope, un jeu vidéo de Supermassive Games.